Reacher bezeichnet:
 Reacher (Segel), spezielles Vorsegel für ein Segelboot
 Reacher (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von 2022, basierend auf der Jack-Reacher-Buchserie von Lee Child

Siehe auch:
 Jack Reacher (Romanfigur), Hauptfigur der Romane des britisch-US-amerikanischen Thrillerautors Lee Child
 Jack Reacher (Film), US-amerikanischer Film von Christopher McQuarrie mit Tom Cruise von 2012
 Jack Reacher: Kein Weg zurück, US-amerikanischer Film von Edward Zwick mit Tom Cruise von 2016